En Pologne :
 Korczyna, village de Basses-Carpates, siège de la gmina du même nom
 Korczyna, village de Petite-Pologne.